Села:
 Дунів — Львівська область, Буський район
 Дунів — Тернопільська область, Заліщицький район